23-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин в 1991 году проходил в столице Израиля Тель-Авиве. В финальной стадии приняли участие 8 национальных сборных. Чемпионками Европы в 21-й раз стали баскетболистки сборной СССР. Как впоследствии оказалось, это был последний титул советской команды.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Матчи за 5-8 места

Итоговое положение

Составы команд

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1991 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1991 на сайте www.todor66.com

1991
1991 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в 1991 году